Área micropolitana de Columbus podría referirse a:

 Área micropolitana de Columbus (Misisipi)
 Área micropolitana de Columbus (Nebraska)